Фёдоровская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 65 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на западе, на противоположенном берегу реки, посёлок Плёсо.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2093» как «Өедоровская». Насчитывала 5 дворов, 21 жителя мужского пола и 35 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Федоровская(Большое Плесо) насчитывает 17 дворов, 75 мужчин и 62 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Суландского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 29 дворов, 58 мужчин и 82 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»